Une leçon est soit un commentaire, soit un apologue, soit une morale qu'on tire d'une expérience.
 Une leçon est un terme de l'école, désignant un cours ou une partie de cours.
 La Leçon est une pièce de théâtre absurde de Eugène Ionesco.
 Une leçon est un terme de philologie désignant une version d'un texte.